Fallenius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Fallenius (1863–1941), svensk sjömilitär
 Anders Fallenius (1966–2015), svensk kriminalreporter
 Arne Fallenius (1910–1993), svensk lagman
 Bertil Fallenius (1900–1990), svensk jurist och landshövding
 Carl Johan Fallenius (född 1811), svensk-amerikansk bedragare, känd som Fallebo Gök
 Carl Magnus Fallenius (1815–1879), svensk präst och politiker
 Constantin Fallenius, flera personer
 Constantin Fallenius (läkare) (1823–1901), svensk läkare
 Constantin Fallenius (militär) (1862–1932), svensk militär
 Ella Fallenius (1902–2004), svensk översättare och manusförfattare
 Ivar Fallenius (1866–1951), svensk köpman
 Oskar Fallenius (född 2001), svensk fotbollsspelare
 Peter Fallenius (född 1951), svensk ekonom